«São Pedro» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Portugal

en el territorio peninsular 
 São Pedro (Alandroal)
 São Pedro (Celorico da Beira)
 São Pedro (Covilhã)
 São Pedro (Faro)
 São Pedro (Figueira da Foz)
 São Pedro (Gouveia)
 São Pedro (Manteigas)
 São Pedro (Óbidos)
 São Pedro (Peniche)
 São Pedro (Porto de Mós)
 São Pedro (Torres Novas)
 São Pedro (Trancoso)
 São Pedro (Vila do Porto)
 São Pedro (Vila Real)
 São Pedro de Este (Braga)
 São Pedro de Sarracenos (Braganza)

en Azores 
 São Pedro (Angra do Heroísmo)
 São Pedro (Ponta Delgada)
 São Pedro (Vila Franca do Campo)

en Madeira 
 São Pedro (Funchal)

en Brasil 
 São Pedro (Rio Grande do Norte)
 São Pedro (São Paulo)